Курлыко́вка — деревня Добринского района Липецкой области России. Входит в состав Нижнематрёнского сельского поселения.

География 
Деревня Курлыковка расположена к востоку от села Нижняя Матрёнка на противоположном берегу реки Матрёнка.

Населенные пункты, расположенные в ближайшей удалённости от Курлыковки:
 Салтычки ~ 2,55 км
 Нижняя Матрёнка ~ 2,64 км.

История

Население

Примечания 

Населённые  пункты Добринского района